Balfour pode referir-se a:

Pessoas
Arthur Balfour (1848 – 1930), Primeiro-ministro  (1902-1905) e Secretário de Assuntos Estrangeiros do Reino Unido (1916 - 1919)
Isaac Bayley Balfour (1853 —  1922),  botânico escocês, filho de John Hutton Balfour
John Hutton Balfour ( 1808 – 1884),  médico e botânico escocês

História
 Declaração Balfour de 1917, carta  do então secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros, Arthur  Balfour, ao Barão Rothschild,  sobre a intenção do governo britânico de facilitar o estabelecimento do Lar Nacional Judeu na Palestina
 Declaração Balfour de 1926, documento que reconheceu oficialmente a independência do Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Estado Livre da Irlanda e Domínio da Terra Nova em relação ao Reino Unido.

Localidades
Balfour (Carolina do Norte)
Balfour (Dacota do Norte)

Desambiguação